Tux kan stå för flera saker: 

 Linux pingvinmaskot Tux.
 Webbservern TUX